Emanuel Biancucchi – calciatore argentino, centrocampista
 Maxi Biancucchi – calciatore argentino con passaporto italiano